Seget Gornji je naselje u općini Seget, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Zemljopis 
Naselje se nalazi uz državnu cestu D58.

Stanovništvo 
Do 1931. iskazivano je pod imenom Seget, a od 1948. do 1981. pod imenom Gornji Seget. U 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Seget Vranjica, a u 1921. i 1931. za naselje Seget Donji.

Znamenitosti 
Crkva sv. Ilije na Sutiliji
Crkva sv. Vida

Izvori 

Seget